Peter Zezel (né le  à Toronto en Ontario au Canada — mort le  à Toronto) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il a joué pendant 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il souffrait depuis plus de 10 ans d'anémie hémolytique, maladie rare qui entraîne une destruction accélérée des globules rouges, alors que leur vitesse de régénération s'avère insuffisante à pallier les pertes.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1982-1983 || Marlboros de Toronto || LHO || 66 || 35 || 39 || 74 || 28 || 4 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 1983-1984 || Marlboros de Toronto || LHO || 68 || 47 || 86 || 133 || 31 || 9 || 7 || 5 || 12 || 4
|-
| 1984-1985 || Flyers de Philadelphie || LNH || 65 || 15 || 46 || 61 || 26 || 19 || 1 || 8 || 9 || 28
|-
| 1985-1986 || Flyers de Philadelphie || LNH || 79 || 17 || 37 || 54 || 76 || 5 || 3 || 1 || 4 || 4
|-
| 1986-1987 || Flyers de Philadelphie || LNH || 71 || 33 || 39 || 72 || 71 || 25 || 3 || 10 || 13 || 10
|-
| 1987-1988 || Flyers de Philadelphie || LNH || 69 || 22 || 35 || 57 || 42 || 7 || 3 || 2 || 5 || 7
|-
|rowspan="2"| 1988-1989 || Flyers de Philadelphie || LNH || 26 || 4 || 13 || 17 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| Blues de Saint-Louis || LNH || 52 || 17 || 36 || 53 || 27 || 10 || 6 || 6 || 12 || 4
|-
| 1989-1990 || Blues de Saint-Louis || LNH || 73 || 25 || 47 || 72 || 30 || 12 || 1 || 7 || 8 || 4
|-
|rowspan="2"| 1990-1991 || Capitals de Washington || LNH || 20 || 7 || 5 || 12 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| Maple Leafs de Toronto || LNH || 32 || 14 || 14 || 28 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 64 || 16 || 33 || 49 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 70 || 12 || 23 || 35 || 24 || 20 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 1993-1994 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 41 || 8 || 8 || 16 || 19 || 18 || 2 || 4 || 6 || 8
|-
| 1994-1995 || Wings de Kalamazoo || LIH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Stars de Dallas || LNH || 30 || 6 || 5 || 11 || 19 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1995-1996 || Blues de Saint-Louis || LNH || 57 || 8 || 13 || 21 || 12 || 10 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
|rowspan="2"| 1996-1997 || Blues de Saint-Louis || LNH || 35 || 4 || 9 || 13 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| Devils du New Jersey || LNH || 18 || 0 || 3 || 3 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 10
|-
| 1997-1998 || River Rats d'Albany || LAH || 35 || 13 || 37 || 50 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 1997-1998 || Devils du New Jersey || LNH || 5 || 0 || 3 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Canucks de Vancouver || LNH || 25 || 5 || 12 || 17 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Canucks de Vancouver || LNH || 41 || 6 || 8 || 14 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
| 2002-2003 || Hornets de Cambridge || OHASr || 8 || 5 || 4 || 9 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Hornets de Cambridge || OHASr || 18 || 7 || 17 || 24 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Hornets de Cambridge || OHASr || 4 || 0 || 6 || 6 || 2 || - || - || - || - || -

| 873 || 219 || 389 || 608 || 435 || 131 || 25 || 39 || 64 || 83

Références 

Naissance en avril 1965
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Canucks de Vancouver
Décès en mai 2009
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 44 ans
Décès à Toronto